Kahlke ist der Familienname folgender Personen:

 Arne Kahlke (* 1969), deutscher Unternehmer
Bertha Dörflein-Kahlke (1875–1964), deutsche Malerin
 Hans-Dietrich Kahlke (1924–2017), deutscher Prähistoriker und Quartärgeologe 
 Max Kahlke (1892–1928), deutscher Maler und Grafiker
 Ralf-Dietrich Kahlke, deutscher Paläozoologe 
 Sofie Lassen-Kahlke (* 1979), dänische Schauspielerin